Jean-Baptiste Lully (Florència, 1632 - París, 1687), compositor francès d'origen italià
 Lully (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia